Данієль, Даніел (від давньоєврейської דָנִיֵּאל — «Бог мій суддя») — чоловіче ім'я. Рідше прізвище. Англомовний відповідник — Даніел. Українське ім'я-відповідник: Данило. Також Даниїл.

Ім'я 
 Данієль Габрієль Фаренгейт (1686—1736) — польсько-німецький хімік і фізик.
 Данієль Ортега Сааведра (1945) — політичний діяч Нікарагуа.
 Данієль ван Буйтен (1983) — бельгійський футболіст, центральний захисник.
 Данієль Карассо (1905—2009) — сефардський підприємець, засновник і згодом почесний президент компанії Danone.
 Данієль Хорхе Кастеллані (1961) — аргентинський волейбольний тренер, колишній волейболіст.
 Данієль Аломія Роблес (1871—1942) — перуанський композитор.
 Данієль Венде (1984) — німецький фігурист.
 Данієль Бовуа (1938) — французький історик, публіцист, перекладач.
 Данієль Свенссон (1977) — барабанщик шведського мелодік дез-метал гурту In Flames.
 Данієль Адам із Велеславіна (1546—1599) — чеський видавець, письменник, організатор літературної активності і гуманіст.

Прізвище 

 Даніель Олександр Юлійович (* 1951) — російський і радянський правозахисник. Син Юлія Данієля і Лариси Богораз.
 Данієль Юлій Маркович (1925—1988) — російський письменник (прозаїк, поет, перекладач), дисидент.
 Арнаут Данієль (бл. 1150—бл. 1210) — провансальський трубадур.

Інше 
Данієль — лісовий ссавець із ряду парнокопитних.

Примітки

Посилання 
 Данило 

Багатозначні терміни
Чоловічі імена